Фінал Кубка Італії з футболу 1992 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1991—1992, в яких зустрічались «Парма» і «Ювентус».

Шлях до фіналу

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1992 у футболі
1992 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу